Stephen "Steve" Witiuk Sr., född 8 januari 1929, död 30 november 2022, var en kanadensisk professionell ishockeyforward som tillbringade en säsong i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för Chicago Black Hawks. Han producerade elva poäng (tre mål och åtta assists) samt drog på sig 14 utvisningsminuter på 33 grundspelsmatcher.

Witiuk spelade bland annat också för Calgary Stampeders, Winnipeg Warriors, Spokane Comets, Denver Invaders och Victoria Maple Leafs i Western Hockey League (WHL) och St. Louis Flyers i American Hockey League (AHL).

Han var svåger till Fred Shero i och med Witiuks äktenskap med Sheros syster Dora Shero.

Den 30 november 2022 avled Witiuk i sitt hem i Spokane, Washington i USA vid 93 års ålder.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Steve Witiuk NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Steve Witiuk hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1929
Idrottare från Winnipeg
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Spelare i Winnipeg Rangers
Spelare i Winnipeg Black Hawks
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i St. Louis Flyers
Spelare i Calgary Stampeders
Spelare i Winnipeg Warriors
Spelare i Spokane Comets
Spelare i Denver Invaders
Spelare i Victoria Maple Leafs
Avlidna 2022